Zahoreni se poate referi la:

 Localități din România
 Zahoreni - localitate din județul Botoșani
 Localități din Republica Moldova
 Zahoreni - localitate centru de comună din raionul Orhei